Het WTA-tennistoernooi van Dallas (officieel Texas Tennis Open) van 2011 vond plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 augustus 2011 (de week voor het US Open) in Grapevine nabij de Amerikaanse stad Dallas. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Toernooisamenvatting 
In het enkelspel won de als vijfde geplaatste Duitse Sabine Lisicki het toernooi. Zij versloeg in de finale de Franse kwalificante Aravane Rezaï in twee sets. Tot 2–2 in de eerste set ging de strijd nog gelijk op. Maar daarna gaf de Duitse flink gas: zij won tien van de volgende elf games, om de partij in 49 minuten te winnen (6–2 en 6–1). Het was Lisicki's derde WTA-toernooizege in het enkelspel, de tweede in 2011.

In het dubbelspel wist geen van de geplaatste koppels de finale te bereiken. Winnaars werden Alberta Brianti en Sorana Cîrstea. Zij versloegen in de finale het, eveneens ongeplaatste, Franse duo Alizé Cornet en Pauline Parmentier en behaalden daarmee hun eerste gezamenlijke WTA-titel. Cîrstea bezat drie eerdere dubbeltitels; Brianti één.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dallas 2011
Dallas